Аксель Кун (наст. имя Аксель Брозцайт; род. 23 марта 1975, Леер) — немецкий диджей и композитор.

Биография 
Получил известность в качестве участника группы Scooter, каковым он являлся с 1998 по 2002 год. С его участием в этом коллективе связана вторая глава в творчестве. Привнёс в музыку группы новое, более клубно-ориентированное звучание. Ушёл из Scooter в начале 2002 года с целью заняться сольным творчеством.

До того, как стать участником Scooter, Аксель не был известен — он лишь записывал свои работы в домашних условиях и помогал группе в 1997 году в качестве студийного продюсера. После ухода из Scooter в 2002 году записал с другим бывшим участником этой группы Феррисом Бюллером песню «Don’t Break My Heart» в рамках проекта «Fragrance».

На данный момент Аксель Кун выпустил 5 своих сольных синглов, активно работает DJ-ем в разных клубах Германии и Европы (в том числе и в России).

Личная жизнь 
Женат на бывшей немецкой порноактрисе Келли Трамп.

Lacoon

Tracks 
 1997: Take Two (4:14)
 1997: Back In Time (3:46)
 1997: 3rd Bass (4:50)
 1998: Static (7:07)

Remixes 
 1999 Blend — Rise Of Tonight (Lacoon Radio Edit 3:28/ Lacoon Mix)6:11

Axel Coon

Синглы 
 2003 Close To You
 2004 Lamenting City (винил)
 2006 Third Base (винил, Web)
 2007 Mayday (Web)
 2008 Promise Me (винил, Web)

Прочие композиции 
 2008 I Wish (VA — Dream Dance vol.49 CD1 номер 12)
Видеоклипы
 2003 Close To You / Close To You (Redwing Mix)
Ремиксы
 1998 Scooter — Vallee De Larmes (Axel Coon Remix)6:00
 2002 Ancient Of Mumu — Living (LMP vs. Axel Coon Edit)3:35 / (LMP vs. Axel Coon Remix)5:25
 2003 Lovestern Galaktika meets Dance Nation — My First Love (Axel Coon Remix) / (Axel Coon Remix Edit)5:48
 2003 Klubbingman — No Limit On The Beach (Axel Coon Radio Edit)3:14 /(Axel Coon Club Mix)6:16
 2003 Rocco — Generation Of Love (Axel Coon Remix)5:49 / (Axel Coon Remix Edit)3:48 / (Axel Coon Italyan Vinyl Remix)
 2003 Palmberg — The Hustle (Axel Coon Club Remix)5:56 / (Axel Coon Short Mix)3:49
 2003 Van Nuys feat. Grace Pump — Wonderful World (Axel Coon Remix)6:20
 2004 666 — Dance Now! (Axel Coon Hardstyle Remix)5:57 / Dance Now! Italian CDM (Axel Coon remix) 7:16
 2004 Pulsedriver — Slammin' (Axel Coon Remix)
 2006 Klubbingman feat. Beatrix Delgado — Ride On A White Train (Like A Hurricane)(Axel Coon Remix)6:59/(Axel Coon Remix Radio Edit)3:43
 2006 Alex M vs. Marc van Damme — Stand Up! (Axel Coon’s & Stacccato's Rumble Remix Edit)5:58 (Axel Coon’s & Stacccato's Rumble Remix)3:50
 2006 Nomansland — Soul Out There (Axel Coon Remix)6:40 / (Axel Coon Remix Edit)2:50
 2007 DJane Coco Fay — This Is My Sound (Coon Bootleg) / (Coon Bootleg Remix Short)
 2007 Ultra feat. Ulli Brenner — Free’2007 (Axel Coon Remix)6:57 / (Axel Coon Remix Edit)3:25
 2007 Mario Lopez — The Final (Axel Coon Remix)
 2007 Pinball — China In Your Hand (Axel Coon Remix)5:29 / (Axel Coon Edit)3:17
 2007 Klubbingman feat. Beatrix Delgado — Never Stop This Feeling (Axel Coon Remix)6:14
 2007 Naksi vs. Brunner feat. Marcie — Somewhere Over The Rainbow (Axel Coon Remix)6:08
 2008 Der Hollander — Das Rote Pferd (Axel Coon Jumpstyle Remix)5:52 / (Axel Coon Jumpstyle Remix Radio Cut)3:07
 2008 DJ Shog — Feel Me (Through The Radio) (Axel Coon Remix)5:47 / (Axel Coon Remix Edit)3:45
 2008 Pakka feat. Marcie — I Miss You (Axel Coon Remix)5:14 / (Axel Coon Remix Edit)3.09
 2008 Bassrockerz pres. Elena — Surrender (Axel Coon Remix)5:59 / (Axel Coon Remix Radio Cut)3:52
 2008 Franky Tunes — Talk About Your Life (Axel Coon edit) (3:43)
 2008 3 Global Player's — Daydream (Axel Coon Club Mix) / (Axel Coon Jumpstyle Booty)
 2009 Silverstation — Sunshine After The Rain (Axel Coon remix) 5:28 / (Axel Coon edit) 3:33
 2009 Klubbingman feat Beatrix Delgado — Another Day Another Night (Axel Coon Remix) 7:27
 2009 Naksi & Brunner — It’s My House (Axel Coon Remix)6:03 / (Axel Coon Remix Edit) 3:43
 2010 Wipe Out Kings — Downtown (Axel Coon remix) 3:15
 2010 DJ Sequenza — Rhythm Of Love (Axel Coon remix)5:28 / (Axel Coon remix radio edit) 3:39
 2010 Michael Thomas feat Laurent N — Back To Life
 2010 Ryan Riva — This Could Be Love (Axel Coon remix) 5:20 / (Axel Coon remix radio edit) 3:49
 2010 Sequenza & Wag — This Feels Like Love (Axel Coon remix 5:38 / (Axel Coon remix radio edit)3:26
 2011 DJ Sequenza — Follow Me Tonight (Axel Coon remix)5:38 / (Axel Coon remix radio edit) 3:26

Невыпущенные ремиксы 
 2007 Trackstar — On The Dark Side (Axel Coon Remix)

Миксы 
 2002 Kontor — Top Of The Clubs vol. 10 (CD2) — mixed by Ratty
 2003 Pulsedriver Birthday party DVD
 2005 Axel Coon — Live mix @ Dance Planet

Проекты 
 Hard Body Babes
2005 Goin' Crazy
CDS
 Rocco vs. Bass-T Edit (3:35)
 Pulsedriver Edit (3:32)
 Rocco vs. Bass-T Remix (5:26)
 Pulsedriver Remix (5:48)
 Axel Coon Remix (6:06)
 Ole Van Dansk Remix (6:17)
12"
 Rocco vs. Bass-T Remix (5:23)
 Pulsedriver Remix (5:46)
 Axel Coon Remix (6:03)
 Ole Van Dansk Remix (6:16)
 Rumble!
2005 Tricky Tricky
12"
 X-tended Mixx (7:44)
 Hard Club Mix (5:24)
 DJ The Flow vs. Freddy Fader Remix (7:33)
Web
 X-tended Mixx (7:44)
 Hard Club Mix (5:24)
 The Flow vs. Freddy Fader Remix (7:33)
 Short Mix (3:47)
 Hard Club Single Edit (3:48)
 The Flow vs. Freddy Fader Remix Single Edit (3:54)
2006 Can You Feel?
12"
 Club Mix (7:15)
 X-tended Mix (6:54)
 !!! Remix (7:09)
Web
 Club Mix (7:15)
 X-tended Mix (6:54)
 !!! Remix (7:09)
 Single Edit (3:35)
 Short Mix (3:31)
 !!! Remix Edit (3:57)
 Global Bounce
2005 Always Loud in San Francisco 12"
 Extended Mix (6:31)
 Hard Mix (5:49)
 Coon & ZX
2006 Aqualoop 100 EP 2nd 12"
 3. Coon & ZX — Twilight Zone (Club Mix) (5:23)
Web
 3. Coon & ZX — Twilight Zone (Club Mix) (5:23)
 7. Coon & ZX — Twilight Zone (Short Mix) (3:49)
2007 Ziggy X — Stormy Crowd' Web
 Jumper Edit (3:02)
 Stomper Edit (3:34)
 Jumper Mix (4:55)
 Stomper Mix (5:00)

 Plaxx =Axel Coon
 2009: Dance With Me
 2009: Slave To The Music
 2010: Get On The Floor — Club mix (5:20)

Информация 
 Close To You содержит семплы песни Close To You дуэта The Carpenters (1970.г)
 Mayday содержит семплы «Habanera» из oперы «Carmen» на музыку Бизе.
 Always Loud in San Francisco содержит семплы песни San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair)Scott McKenzie (1967.г)
 Lacoon Tracks выходили на сборниках VA — Trance Nation vol.11, vuol.12, vuol.13, vuol.14
 Plaxx =Axel Coon Tracks выходили на сборниках VA — Tunnel Trance Force vol. 49, vuol. 51, VA — Tunnel Trance Force — The Best of vol. 55 Web

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт Куна на myspace.com (официальный)
 Профиль Акселя Куна на lastfm.de

Композиторы Германии
Родившиеся в Гамбурге
Музыканты Scooter